Сергей Викторович Кокурин (; ) — прапорщик Вооруженных сил Украины. Первый погибший солдат в российско-украинской войне, которая началась с аннексии Крыма, начиная с 2014 года.

Биография 
Сергей Кокурин родился в Симферополе, где окончил среднюю школу. 28 декабря 1997 года принёс присягу на верность украинскому народу. Во время военной службы прошёл путь от рядового до начальника службы тыла воинской части. До лета 2013 года служил в Симферопольском объединённом военном комиссариате. С лета 2013 года — начальник службы тыла 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военной топографии и навигации Главного управления оперативного обеспечения Вооружённых сил Украины. Неоднократно награждался знаками отличия министра обороны Украины и начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Погиб 18 марта 2014 года, выполняя служебный долг, во время штурма 13-го фотограмметрического центра российскими военнослужащими без отличительных знаков. Штурмом руководил Игорь Стрелков. Кокурин в тот момент находился на наблюдательной башне на территории автопарка военной части, с которой просматривается вся территория части. Тогда возникла перестрелка, во время которой прапорщик Кокурин был убит выстрелами из автомата АК-74. В него попали две пули калибра 5,45 мм. Ещё один военнослужащий ВС Украины, капитан Валентин Федун, был тяжело ранен.

За штурмом последовал захват парка, расположенного на территории базы и украинского командного центра. По словам гражданских лиц и журналистов на месте происшествия, в нападении участвовало в общей сложности 15 солдат без опознавательных знаков, вооруженных дробовиками и АК-74, которых поддерживали две военные машины с российским флагом

Российская сторона тоже имела потери. От пулевого ранения погиб один боец ВС РФ, житель Волгограда Руслан Казаков, ветеран Первой и Второй чеченских войн, член волгоградского казачества, кавалер нескольких орденов и медалей, который отправился на Украину в качестве добровольца. По словам его брата, Дениса Казакова, который тоже участвовал в штурме, после начала стрельбы Руслан бросился помогать раненому 18-летнему бойцу ВС РФ и был убит на месте.

Неясно из-за чего вообще начался штурм. Украинские СМИ выдвигали версию, что пророссийский боец пытался взобраться через стену на территорию центра, а украинские солдаты приказали ему слезть. Изначально возникла словесная перепалка, а затем она переросла в перестрелку с обеих сторон и штурм самой базы.

По данным ряда российских СМИ, и украинские, и российские военные не атаковали друг друга, а огонь по ним открыл неизвестный снайпер-провокатор с целью разжечь противостояние, стрельба велась из одной точки, с недостроенного дома рядом с центром. 19 марта распространилось сообщение, что этим снайпером оказался 17-летний активист Правого сектора родом из Львовской области, который был задержан правоохранительными органами. Задержание подтвердил Сергей Аксёнов. 20 марта информацию о задержании опровергла прокуратура Крыма. Однако версии относительно «следа киевских снайперов» официальные лица РФ, в частности, Наталья Поклонская продолжали озвучивать.

22 марта в Симферопольском доме офицеров состоялась церемония прощания с военнослужащим Вооружённых сил Украины, прапорщиком Сергеем Кокуриным и военнослужащим Вооружённых сил России, старшим лейтенантом Русланом Казаковым. Сергей Кокурин похоронен на городском кладбище Симферополя Абдал.

После смерти остались мать, 4-летний сын и жена. Позднее семья выехала из Крыма в Одессу.

Награды 
 За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждён Орденом «За мужество» III степени (19 июля 2014, посмертно).
 В декабре 2015 года в Одессе коллектив фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины торжественно открыл на территории части памятник погибшим топографам и мемориальную доску памяти первого погибшего во время аннексии Россией Крыма украинского военнослужащего, прапорщика С. В. Кокурина.

Ссылки

Примечания 

Умершие в Симферополе
Кавалеры ордена «За мужество» III степени
Прапорщики (Украина)
Похороненные в Симферополе
Похороненные на кладбище «Абдал»
Выпускники школ Симферополя